Джо Кларк () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Кларк, Джо (1874) — шотландский футболист.
 Кларк, Джо (1890) — английский футболист.
 Кларк, Джо (род. 1939) — канадский государственный и политический деятель.